W sezonie 1889/1890 najwyższą klasą rozgrywek w Anglii była The Football League.

Przypisy 

1889 w piłce nożnej
1889 w Wielkiej Brytanii
1890 w piłce nożnej
1890 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii